Sternenfänger steht für:
 Sternenfänger, eine Vorabendserie im Ersten

Der Sternenfänger steht für:
 einen Kurzfilm aus dem Jahr 2009, siehe Der Sternenfänger (Film)
 einen Roman von Andreas Weiler aus der Serie Die Terranauten

Siehe auch:
 Peter und die Sternenfänger